Митюков — русская фамилия. Известные носители:
Митюков, Анатолий Владимирович (1931—2015) — советский инженер-конструктор
 Митюков, Андрей Каллинкович (1871 — после 1928) — юрист, профессор Университета Святого Владимира в Киеве и Императорского Московского университета.
 Митюков, Игорь Александрович (род. 1952) — министр финансов Украины.
 Митюков, Каллиник Андреевич (1823—1885) — профессор римского права в Киевском университете.
 Митюков, Михаил Алексеевич (род. 1942) — российский государственный деятель.